De Beker van Melanesië 1998 was het zesde toernooi dat werd gehouden voor de landen van Melanesië. Het vond plaats op Vanuatu. Er deden 5 landen mee. De winnaar en nummer 2 van het toernooi kwalificeerden zich tevens voor het Oceanisch kampioenschap voetbal 1998.

Toernooi

Eindstand

 en  zijn geplaatst voor het Oceanisch kampioenschap voetbal 1998.

Wedstrijden

Voetbal in Oceanië
Voetbal in Vanuatu
Voetbal in 1998
Sportevenement in Vanuatu